Гејлорд има више значења:
 Гејлорд (Мичиген)
 Гејлорд (Канзас)
 Гејлорд (Минесота)